Bálint Magosi (né le  à Dunaújváros en Hongrie) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dunaújvárosi Acélbikák, il commence sa carrière en senior dans la Borsodi Liga en 2006. En 2011, il rejoint l'Alba Volán Székesfehérvár, pensionnaire du EBEL, le championnat d'Autriche. Recruté par son compatriote Viktor Szélig, manageur général de l'équipe, il signe aux Diables rouges de Briançon dans la Ligue Magnus en 2015-2016. L'entraîneur suédois Patric Wener est évincé de son poste en cours de saison. Les diables rouges terminent quatorzièmes et sont relégués en division 1.
En 2016, il rejoint le DVTK Jegesmedvék. L'équipe remporte la MOL Liga 2017. Il est nommé capitaine de l'équipe en 2017-2018. Le DVTK Jegesmedvék intègre l'Extraliga slovaque en 2018.

Carrière internationale 
Il représente la Hongrie au niveau international. En 2010, il est sélectionné par Ted Sator pour son premier championnat du monde en division I.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Dunaújvárosi Acélbikák ||Borsodi Liga || 36|| 9|| 9|| 18|| || || || || || 
|-
|2007-2008 || Dunaújvárosi Acélbikák || Borsodi Liga || 36|| 11|| 2|| 13|| 67|| 7|| 0|| 0|| 0|| 14 
|-
|2008-2009 || Dunaújvárosi Acélbikák || OB I. Bajnokság || 9|| 0|| 5|| 5|| 32|| 17|| 8|| 6|| 14|| 82 
|-
|2009-2010 || Dunaújvárosi Acélbikák || OB I. Bajnokság || 25|| 15|| 18|| 33|| 84|| 23|| 12|| 12|| 24|| 109 
|-
|2010-2011 || Dunaújvárosi Acélbikák || MOL Liga || 32|| 20|| 22|| 42|| 64|| 10|| 4|| 2|| 6|| 16 
|-
|2010-2011 || Dunaújvárosi Acélbikák || OB I. Bajnokság || 14|| 8|| 8|| 16|| 48|| 9|| 3|| 3|| 6|| 22 
|-
| 2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 47|| 1|| 6|| 7|| 27|| 6|| 0|| 1|| 1|| 9
|-
|2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4 
|-
|2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár 2|| MOL Liga || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 52|| 6|| 16|| 22|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 53|| 9|| 12|| 21|| 102|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2014-2015 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 46|| 5|| 5|| 10|| 91|| 6|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 23|| 6|| 6|| 12|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || DVTK Jegesmedvék || MOL Liga || 39|| 22|| 32|| 54|| || 12|| 7|| 4|| 11|| -
|-
| 2017-2018 || DVTK Jegesmedvék || Erste Liga || 36|| 23|| 14|| 37|| 38|| 8|| 6|| 8|| 14|| 40
|-
| 2018-2019 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga || 57|| 27|| 22|| 49|| 48|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga || 40|| 10|| 5|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga || 47|| 13|| 14|| 27|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Fehérvár AV19 || ICEHL || 41|| 9|| 16|| 25|| 14|| 13|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2022-2023 || Fehérvár AV19 || ICEHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2006 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -7|| align="left"| Sixième place de la division 1, groupe A
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 3|| 4|| 7|| 2|| +8|| align="left"|  Médaille d'or de la division 2, groupe A
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 9|| 5|| 14|| 8|| +17|| align="left"| Médaille d'argent de la division 2, groupe A
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 3|| 0|| 3|| 8|| 0|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe B
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| +4|| align="left"| Médaille d'argent de la division 1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Qualification olympique || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1||align="left"| Deuxième place du groupe G
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1||align="left"|  Médaille de bronze de la division 1 groupe A
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0||align="left"| Cinquième place de la division 1 groupe A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -1||align="left"|  Médaille d'argent de la division 1 groupe A
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -3||align="left"| Quinzième place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -3||align="left"| Cinquième place de la division 1A
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -2||align="left"| Quatrième place de la division 1A
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1||align="left"| Cinquième place de la division 1A
|-
| 2021 || align="left"| Qualification olympique || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1||align="left"|Troisième place du groupe E

Notes et références 

Naissance en août 1989
Naissance à Dunaújváros
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur des Diables rouges de Briançon